Otoci u Hrvatskoj:
 Borovnik (Murter)
 Borovnik (Kornat)
 Borovnik (Sit)